Запотитлан Палмас има више значења:

 Општина Запотитлан Палмас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотитлан Палмас (Запотитлан Палмас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику